Harper är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Ben Harper (född 1969), amerikansk musiker
 Bob Harper (född 1965), amerikansk TV-person
 Bryce Harper (född 1992), amerikansk basebollsplare
 Chandler Harper (1914–2004), amerikansk golfspelare
 Dawn Harper (född 1984), amerikansk häcklöpare
 Dillion Harper (född 1991), amerikansk modell och porrskådespelare
 Ernest Harper (1902–1979), brittisk långdistanslöpare
 Gregg Harper  (född 1956), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Mississippi
 Hanna Harper (född 1982), engelsk modell, porrskådespelare och regissör
 Jacey Harper (född 1980), kortdistanslöpare från Trididad och Tobago
 Johann Harper (1688–1746), svensk-tysk målare
 Robert Goodloe Harper (1765–1825), amerikansk politiker, federalist, kongressrepresentnant och senator för Maryland
 Roy Harper (född 1941), engelsk sångare, gitarrist och kompositör
 Shane Harper (född 1989), amerikansk ishockeyspelare
 Stephen Harper (född 1959), kanadensisk politiker, konservativ, premiärminister
 Steve Harper (född 1975), engelsk fotbollsmålvakt
 Sylvia Lance Harper (1895–1982), australisk tennisspelare
 Valerie Harper (1939–2019), amerikansk skådespelare
 William Harper (1790–1847), amerikansk politiker och jurist, senator för South Carolina

Engelska efternamn